Toz ou TOZ peuvent faire référence à :

Entreprises et organisations 
 Association pour la culture conjointe des terres ou Toz, une forme de coopérative agricole au début de l'Union soviétique (1918-1938)
 , une entreprise de Zagreb, Croatie
 la manufacture d'armes Toulski Oroujeïny Zavod située à Toula, fondée par le tsar Pierre Ier de Russie
 , association pour la protection des animaux en Pologne

Divertissement 
 , une chanson rap française du duo Farid & Oussama avec Aymane Serhani
 Arsenal Toula ou TOZ Toula, une équipe de football russe de Toula
 Orchestre de la Tonhalle de Zurich, un orchestre symphonique suisse basé à Zürich, Suisse
 , un court métrage turc de 2005

Autre 
 , un snack iranien
Homonymie
Sigle de 3 caractères